Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd.

Środki z programu mogą otrzymać uniwersytety, centra naukowo-badawcze, podmioty sektora prywatnego, instytucje rządowe. W 1997 budżet programu wyniósł 7,5 mln ECU.

Bibliografia 
 Establishing the Community Action for Cooperation in the Field of Economics – ACE for 1998

Gospodarka Unii Europejskiej